Рододендрон каролинский () — вечнозелёный кустарник, вид подсекции Caroliniana, секции Rhododendron, подрода Rhododendron, рода , семейства .

Во многих источниках считается синонимом Rhododendron minus.

Используется в качестве декоративного садового растения.

Распространение и экология 
Горы в восточной части Северной Америки.

Ботаническое описание 

Вечнозеленый кустарник высотой 1,0—1,5 м. Молодые побеги покрыты желёзками. 

Листья эллиптические, длиной 6—10 см, шириной 3—4 см, на конце закругленные, у основания клиновидные, сверху голые, с хорошо выделяющимся жилкованием, снизу густо покрыты чешуйками. 

Цветки по 4—9, воронкообразные, около 3 см в диаметре, снаружи голые, пурпурно-розовые, или белые. Тычинок 10, нити их у основания покрыты волосками. 

Цветёт в мае — июне.

В культуре 
В культуре известен с 1915 года.

В Латвии интродуцирован в 1958 году. Полностью зимостоек. Культивируется в Риге, Юрмале, Тукумсе, Талсы и других местах.

Выдерживает понижения температуры до −26 °С.

Болезни и вредители

Примечания 

каролинский
Декоративные кустарники